Dahanayake ist der Familienname folgender Personen:

Demintha Dahanayake (* 1986), sri-lankischer Cricketspieler
Subodha Dahanayake (* 1990), sri-lankische Badmintonspielerin
Vijayananda Dahanayake (1902–1997), sri-lankischer Politiker